Vérkhnie Oréixniki (en rus: Верхние Орешники) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 212 habitants. Pertany al districte de Belogorsk.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea